Derby puede referirse a:

Principalmente
 Derby, municipio que se encuentra en el condado de Derbyshire.

Lugares
 Australia
 Derby (Tasmania)
 Derby (Australia)

 Sudáfrica
 Derby (Sudáfrica)

 Reino Unido
 Derby Road (Estación Ferroviaria Ipswich), Ipswich, Inglaterra.
 West Derby, Liverpool, Inglaterra.

 Estados Unidos
 Derby (Colorado)
 Derby (Connecticut)
 Derby (Indiana)
 Derby (Iowa)
 Derby (Kansas)
 Derby (New York)
 Derby (Vermont)
 Derby Line (Vermont)

Deportes
 Derby County Football Club, club de fútbol inglés.
 Derby (hípica), carrera usualmente restringida a caballos de tres años.
 Derby de Alemania
Derby de Argentina
 Derby de Chile
 Derby de Epsom
 Derby de India
 Derby de Kentucky
 Derby de Nueva Zelanda
 Derby de Mumbai
Derby de Uruguay
 Derby de Victoria

 Local derby
 Demolition derby
 Roller derby
 Soap Box Derby
 Bike derby
 Fishing derby
 Home Run Derby

Otros usos
 Apache Derby, sistema de gestión de base de datos relacional basada en Java.
 Brown Derby, antiguo restaurante en Los Ángeles, California.
 Bombín (sombrero), llamado en inglés Derby Hat.
 Sordina, en inglés Derby mute.
 Derby cigarettes, marca de cigarros vendida en algunas partes de Latinoamérica.
 Sage Derby cheese, queso.
 The Derby (película 1895), una película documental de 1895.
 "The Derby Ram" (canción), una canción popular inglesa.
 The Derby Stallion, película del año 2005.

Enlaces externos